Список эпизодов телесериала  «Частный детектив Магнум», премьера которого состоялась на канале CBS 24 сентября 2018 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018 - 2019)

Сезон 2 (2019 - 2020)

Сезон 3 (2020 - 2021)

Сезон 4 (2021 - 2022)

Примечания

Ссылки